Als Eulersches Integral werden bezeichnet:
 die Eulersche Betafunktion, Eulersches Integral erster Gattung
 die Gammafunktion, Eulersches Integral zweiter Gattung